De Serie A 1958/59 was het 56ste voetbalkampioenschap (scudetto) in Italië en het 28ste seizoen van de Serie A. Milan werd kampioen.

Eindstand

Uitslagen

Kampioen

Italiaans voetbalseizoen
Competitievoetbal 1958/59